Föllmi est un patronyme qui peut se référer à:
 Danielle Föllmi, une médecin anesthésiste-réanimateur, responsable de la démarche intellectuelle et littéraire du projet Sagesses de l’Humanité ;
 Dominique Föllmi (1938-), un professeur et un directeur administratif de l’Université de Genève et membre du rectorat;
 Olivier Föllmi (1958-), un photographe franco-suisse.